Embraer, empresa fabricant aeronàutica del Brasil
 Federació Europea del Metall (del seu nom en alemany Europäischer MetallgewerkschaftsBund), unió de sindicats de la metal·lúrgia d'Europa
 European Milk Board, organització paraigua de productors de llet d'Europa
 Executiu dels musulmans de Bèlgica, organisme interlocutor dels musulmans amb el govern federal de Bèlgica
 Fre electrmagnètic (del seu nom en anglès ElectroMagnetic Brake), fre que utilitza mitjans electromagnètics
 Eosina amb blau de metilè (del seu nom en anglès Eosin Methylene Blue), medi de cultiu de bacteris compost d'eosina i blau de metilè
 Etambutol, antibiòtic usat contra la tuberculosi
 EMB també és un codi per a embalatge, recipient contenidor de mercaderia
 Emb també és l'abreviatura de l'embreyita, mineral de la classe dels sulfats
 Emb. també és l'abreviatura d'ambaixada (del seu nom en anglès embassy), delegació diplomàtica d'un estat en un altre
 Emb. també és l'abreviació d'autor de Louis Emberger, botànic de França